Hyperlasion är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Schmitz 1918. Hyperlasion ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sorgmyggor
Hyperlasion